Riquilda da Polônia (rainha de Castela) – rainha-consorte de Leão e Castela e depois condessa da Provença e Everstein
 Riquilda da Polônia (rainha da Suécia) – rainha-consorte da Suécia por duas vezes